Temesvár heißen folgende geographische Objekte:

 Timișoara, Stadt in Rumänien (ungar. Name, dt. Temeswar)

Temešvár heißen folgende geographische Objekte:

 Temešvár, Gemeinde im Okres Písek, Tschechien
 Temešvár, Ortsteil von Hlasivo, Okres Tábor, Tschechien
 Temešvár, Stadtviertel der Prager Vorstadt in Hradec Králové (Königgrätz), Tschechien